Den Namen Magdeburger Platz tragen oder trugen folgende Plätze:

 der Magdeburger Platz in Berlin-Tiergarten.
 ein ehemaliger Platz in Berlin-Wilmersdorf, der heutige Nikolsburger Platz 
 der Magdeburger Platz (Herford) in Herford